Hieronder staan alle wedstrijden vermeld die voetbalvereniging PEC Zwolle in het nationale bekertoernooi gespeeld heeft na de toetreding tot de toenmalige Eredivisie Vrouwen en de opvolger BeNe League Orange. Het behalen van de finale in het seizoen 2018/19 is tot op heden het beste resultaat. De wedstrijden zijn gerangschikt op het seizoen waarin deze zijn gespeeld. Ook worden de doelpuntenmakers aan de zijde van PEC Zwolle vermeld.

Legenda
 Groep = Groepswedstrijd
 1R = Eerste ronde
 2R = Tweede ronde
 3R = Derde ronde
 4R = Vierde ronde
 Tussen = Tussenronde
 1/8 = 1/8ste finale
 1/4 = Kwartfinale
 1/2 = Halve finale
 F = Finale

Bekerwedstrijden

Statistieken

Statistieken per tegenstander

1 Wedstrijden worden geteld als stand na 90 of 120 minuten.
2 De geannuleerde wedstrijd tegen Ajax in het seizoen 2010/20 is niet meegeteld in de stand.

Doelpuntenmaaksters
9 doelpunten

8 doelpunten

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Onbekende doelpunten

Jong PEC Zwolle Vrouwen
Van 2015 tot het seizoen 2017/18 deed ook het beloftenelftal van PEC Zwolle mee aan het bekertoernooi. Hieronder zijn de statistieken van het team te vinden.

Beker-duels

Zie ook
 PEC Zwolle in het bekertoernooi

PEC Zwolle vrouwenvoetbal